Michel Flye Sainte-Marie (1935-), général français ; 
 Paul Émile Flye-Sainte-Marie (1830-1896) : officier et homme politique français;
 Pierre Flye Sainte-Marie (1869-1956) : officier, explorateur et peintre français, fils du précédent.

Voir aussi  
 Bordj Flye Sainte Marie :  localité de la commune de Reggane en Algérie.